Il doppio del torneo di tennis Estoril Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Federico Mordegan che hanno battuto in finale Richard Krajicek e Menno Oosting per walkover

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (primo turno)

 David Prinosil /  Udo Riglewski (primo turno)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1994
ATP Tour 1994